Corbyn Besson (25 de novembre, Dallas, Texas, Estats Units) és un cantant i compositor que forma part de la banda americana del 2016 Why Don't We, juntament amb Daniel Seavey de Portland (Oregon), Jonah Marais de Stillwater (Minnesota), Jack Avery de Susquehanna (Pennyslvania) i Zach Herron de Dallas (Texas). L'estiu del 2017 es van embarcar en la gira Something Different. A més, com a solista, té un senzill a iTunes anomenat "The Only One."

Biografia 
Corbyn Matthew Besson va néixer a Dallas, Texas, fill de Saskia i Ray Besson. Té dos germans menors anomenats Jordan i Ashley. Com que el seu pare treballava a l'exèrcit a la Força Aèria, Besson i la seva família es van traslladar molt. Hi havia diversos llocs abans d'establir-se a Dallas, Texas. Va assistir a Centerville High School. Quan era petit, va cantar els Backstreet Boys i Michael Jackson. Se li va donar molta llibertat en créixer, i se li va permetre pujar als terrats i anar amb bicicleta sol pel barri.

Quan tenia dotze anys, va rebre la seva primera guitarra elèctrica com a regal i ningú li va ensenyar a tocar. També feia esport i estava interessat pels videojocs, l'art i el disseny gràfic. La música encara no formava part del seu pla, però finalment va començar a cantar a través de Xbox al xat de veu, l'anonimat el va fer sentir més segur. Com que va rebre comentaris i respostes positives, va augmentar la seva confiança i va començar a publicar breus portades al seu Instagram. Va publicar el seu primer vídeo cantant a Instagram quan tenia 14 anys.

Després que un company de classe li va suggerir que hauria d'utilitzar el lloc de difusió YouNow, va guanyar seguidors i va guanyar diners. Un temps després, quan els seus pares van descobrir els seus interessos, el seu pare era a casa i el va convidar a anar a Williamsburg, Virginia, i portar la seva guitarra. El van portar a un karaoke de micròfon obert en una cafeteria i va actuar davant de "menys de vint persones". Després de l'experiència, es va concentrar com a músic solista i va tenir un lloc web oficial, creant la seva pròpia marca i llançant mercaderies. Va llançar el seu primer senzill en solitari "The Only One" el 17 de desembre de 2014. El seu següent senzill, "Marathons", va ser llançat el 2015.

En el seu segon any va signar per anar a la gira Impact amb altres estrelles de les xarxes socials, que incloïa els seus futurs companys de banda Jack Avery i Zach Herron. Més tard va fer una altra gira, on va conèixer a Jonah Marais. Va afirmar que també va començar a enviar missatges a Daniel Seavey, en veure'l a American Idol.

Va estar en una relació amb la vloguera de bellesa Christina Marie Harris, també coneguda pels seus fanàtics com BeautyChickee, del 2016 al 2020. Va conèixer les seves cosines Lisa, Shelley i Amy Vol del grup O'G3NE per primera vegada el juny del 2018. Va començar a sortir amb Lera Clark el gener del 2021.

Discografia 
Amb el seu grup Why Don't We té 3 àlbums complets: only the beginning (2016), 8 letters (2018) i the good times and the bad ones (2021), i en total 32 cançons.

Fandom 
El grup de why don't we es va formar fa aproximadament 6 anys però abans d'això, Corbyn Besson ja acumulava bastants fanàtics per la seva curta carrera en solitari. Des de fa un temps, la fan número 1 d'aquest gran cantant és Amanda White, una de les majors fanatiques del cantant i la que sempre l'ha apoiat en tot.

Persones de Dallas